Тендер — власна і загальна назва.

Економіка 
 Тендер — конкурс.

Топоніми

Тендер (місто)
 Тендерська комуна

Інше 
 Тендер — вітрильник.
 Тендер буровий — бурове судно
 Тендер цементувальний — судно для цементування свердловин

 Тендер — тип залізничного вагону.